Елена Гагарина:
 Гагарина, Елена Александровна (1926—?) — советская рабочая, Герой Социалистического Труда.
 Гагарина, Елена Юрьевна (род. 1959) — генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», искусствовед. Дочь Юрия Гагарина.